Idillio tragico – romanzo di Carolina Invernizio del 1910
Idillio tragico – film del 1912 diretto da Baldassarre Negroni
Idillio tragico – film del 1922 diretto da Gaston Ravel